Pipa – chiński szarpany instrument strunowy
 Pipa – rodzaj płazów bezogonowych z rodziny grzbietorodowatych
 Pipa – miasto w Brazylii, w stanie Rio Grande do Norte
 Pipa – córka Attalusa wodza Markomanów
 Martin Pipa – słowacki siatkarz
 PROTECT IP Act (PIPA) – projekt ustawy w Senacie Stanów Zjednoczonych